Niccolò Franco (1425-1499), vescovo
 Niccolò Franco (1515-1570), letterato
 Niccolò Franco (1835-1916), teologo